Александр Виленович Сафарян (24 марта 1964, Ереван) — армянский тюрколог и педагог.

Родился 24 марта 1964 года в Ереване. В 1981 г. с Золотой медалью окончил шк. 19 Еревана. В 1986 г. с отличием окончил факультет востоковедения, а в 1989 г. аспирантуру ЕГУ. В 1988-89 гг. проходил стажировку в Дамаске (Сирия). В 1990 г. работал помощником начальника и ученым секретарем Главного управления по охране и использованию памятников при Совмине АрмССР. В 1990-94 гг. был преподавателем, старшим преподавателем кафедры арабской и турецкой филологии ЕГУ (после реорганизации — кафедры туркологии ЕГУ). В 1994-95 гг. — начальник отделения референтов-переводчиков МО РА (уволен в запас в звании майора). С 1996 г. заведует кафедрой туркологии (после переименования — кафедрой тюркологии) ЕГУ. 

В 1995 г. защитил диссертацию «Григор Нарекаци и суфизм» в Институте Востоковедения НАН РА. В 2004 г. присвоено учёное звание доцента по специальности языкознание, а в 2012 г. звание профессора по специальности история. Подготовил одиннадцать кандидатов наук.

С 2013 г. — действительный член Международной Академии Информатизации (Канада).

В 2017 г. участвовал в Международном литературном биеннале (в рамках цикла культурных мероприятий, посвященных ЭКСПО – 2017). Является редактором-составителем, соавтором послесловия и примечаний третьего издания произведений Махтумкули Фраги на армянском языке (Ереван, 2014), редактором и автором предисловия фундаментальной «Антологии казахской литературы» на армянском языке (Ереван, 2019), редактором, соавтором предисловия, примечаний и одним из переводчиков "Слов назидания" Абая на армянском языке (Ереван, 2020). 
 
Член редакционных советов журналов «Международные отношения. Армянский мир», «Арменоведческие исследования», «Иран-Намэ», серий научных трудов «Тюркологические и османистические исследования» (Институт Востоковедения НАН РА) и «Вопросы востоковедения» (ЕГУ), Международного научного журнала «Тюркологические исследования» (КФУ, Казань, Татарстан, РФ).

Научные труды 
Автор более ста научных и методических работ по тюркологии и истории востоковедения, которые были опубликованы на разных языках в Армении, Канаде, США, Германии, Франции, Нидерландах, Польше, Казахстане, Туркменистане, Иране, Российской Федерации. Соавтор первого учебника турецкого языка на армянском языке (пятое издание — 2013 г.).

 Зия Гекальп и «Основы тюркизма», Ереван, Издательство ЕГУ, 2012.(на арм. яз.)
 Учебник турецкого языка (совместно с А.Согомоняном и Т.Локмагезяном), седьмое издание, Ереван, Издательство ЕГУ, 2021 (на арм. яз.).
 Учебник османско-турецкого языка (совестно с А.Саргсян и Л.Саакян), Ереван, Издательство ЕГУ, 2016. (на арм. яз.)
 Ziya Gökalp on National Education, «Iran and the Caucasus», vol.8.2, Brill, Leiden — Boston, 2004, pp. 219–229.
 Armenie-Turquie: en finir avec le dernier mur de la honte, «France-Armenie», Tout sur l’Armenie, Hors Serie, Paris, 2006, pp. 284–285.
 On the History of Turkish Feminism, «Iran and the Caucasus», vol.11.1, Brill, Leiden — Boston, 2007, pp. 141–152.
 Академик В. А. Гордлевский — о проблемах арменистики (совместно с Г.Меликяном), «Вопросы востоковедения», т.7, Издательство ЕГУ, Ереван, 2012, стр. 148—165.
 Из истории армяно-казахских историко-культурных связей (предисловие) // Антология казахской литературы, ред.: В. Деврикян, Ал. Сафарян, Ереван, 2019, стр. 5-38.
 Послесловие к третьему изданию стихотворений Махтумкули Фраги (совместно с А.Симоняном), в кн. — Махтумкули Фраги, Избранные стихи (на арм. яз., ред. и сост. — В.Хастур и А.Сафарян), Ереван, «Артагерс», 2014.
 Сафарян А.В., Саакян Л.С., Армяно-кыпчакские рукописи-источники изучения истории тюркских языков//Россия и тюрко-мусульманский мир: историко-культурные связи: материалы Международного научного симпозиума (Елабуга, 21-22 апреля 2016 г.), науч. ред.: З.С.Миннуллин, Э.К.Хабибуллина, Казань, изд. Казан.ун-та, 2017,  стр. 168-178.
 Сафарян А., Əділбаев Ж., ТМД елдерінiң түркітану орталықтары ынтымақтастығының келешегi туралы, Түркi әлемi және халықаралық байланыстар: тарих, тұлға, келешек, 26-27 мамыр 2017 жыл, Астана, 2017, б. 259-262.
 Сафарян А., Адилбаев Ж., Об армяно-казахских культурных связях и научном сотрудничестве между Арменией и Казахстаном// Хабаршы – Вестник,N 1 (110), ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, Астана, 2016, стр. 113-118.
 А. Сафарян, Ж. Адилбаев, Н. Погосян, Незабываемые страницы истории изучения и популяризации творческого наследия великого узбекского поэта и гуманиста Алишера Навои в Армении и в Казахстане, Творческое наследие Алишера Навои и современность, Сборник докладов международной научной конференции, Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, 11-13 февраля, 2018г., стр. 8-11.
 Сафарян А.В., Сафарян А.А., О духовных ценностях и культурно-гуманитарном пространстве, объединяющем народы стран ЕАЭС // Армения в ЕАЭС: Евразийская экономическая интеграция в действии (Сборник статей), Ереван, 2018, стр. 83-95.
 Сафарян А.В., Галшоян С.М., О некоторых особенностях преподавания турецкого языка армянским студентам, «Вопросы востоковедения», т.13, Издательство ЕГУ, Ереван, 2017, 416-435.
 Симонян А., Сафарян А., Об армяно-туркменских культурных связях и научно-образовательном сотрудничестве между Арменией и Туркменистаном, Armenological Issues, 1(16), YSU Press, Yerevan, 2019, pp. 226-235.
 Л. Саакян, А. Сафарян, Д. Айрапетян, О проблемах «системы миллетов» и статуса «армянского миллета» в Османской империи // Armenological Issues, 3 (18), YSU Press, Yerevan, 2019, pp. 79-90.
Симонян А., Сафарян А., О научно-образовательном сотрудничестве между Арменией и Казахстаном: реалии и перспективы // Armenological Issues, 3 (21), YSU Press, Yerevan, 2020, pp. 3-11.

Награды 
 Медаль «Magtymguly Pyragy» (Туркменистан, 2014)
Благодарность Президента Республики Казахстан (2021)
 Медаль «30 лет Независимости Республики Казахстан» (2021)
 Медаль «Абай» (2022) 
 Золотая медаль ЕГУ (1999)
 Памятная медаль ЕГУ (2014)
 Серебряная медаль ЕГУ (2019)

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте ЕГУ
 Հարցազրույց — Ալեքսանդր Սաֆարյան (06.11.13)
 Հարցազրույց — Ալեքսանդր Սաֆարյան (21.11.14)
 Բարձրաձայն N9 Հայկական թյուրքագիտություն, մեծ պայքարին պատրա՞ստ է
 ТЕОРЕМА АРМЯНСКОГО ТЮРКОЛОГА АЛЕКСАНДРА САФАРЯНА, или не надо пантюркизм отождествлять с казахским национализмом
 Суверенитет страны – это инструмент сохранения национального достоинства, языка и культуры – Сафарян
 Александр Сафарян: «Думаю, ЕНУ может стать флагманом в пропаганде казахской литературы на Западе»
 Damir Mukhetdinov: If we want to have conflicts, let our pupils be taught the basics of only one religion

Награждённые медалью «Махтумкули Фраги»